Benroy bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benroy (Pennsylvania)
 Benroy (Washington)